

Geografia 
 Kráľ – comune della Slovacchia facente parte del distretto di Rimavská Sobota, nella regione di Banská Bystrica

Persone 
 Alex Král (1988) – calciatore ceco
 Fraňo Kráľ (1903-1955) – poeta e scrittore slovacco
 Imro Weiner-Kráľ (1901-1978) – pittore slovacco
 Ivan Kral (1948-2020) – compositore, polistrumentista, produttore discografico e cantautore ceco naturalizzato statunitense
 Ivan Baláž Kráľ (1978) – scrittore slovacco
 Janko Kráľ (1822-1876) – poeta slovacco
 Jiří Král (1981) – pallavolista ceco
 Josef Král (1990) – pilota automobilistico ceco
 Miroslav Kráľ (1947) – calciatore slovacco
 Petr Král (1941) – scrittore e poeta ceco
 Radoslav Kráľ (1974) – calciatore slovacco
 Thomas Kral (1990) – calciatore austriaco